

Biografia

Infanzia ed educazione 
Era figlio del re Manuele I del Portogallo e della seconda moglie Maria d'Aragona e Castiglia. Suo tutore da giovane fu il frate domenicano André de Resende, il fondatore della ricerca archeologica in Portogallo, il quale successivamente scrisse una biografia del suo allievo.

Matrimonio 
Sposò nel 1537 Isabella, figlia del duca Giacomo di Braganza.

Discendenza 
Duarte e Isabella di Braganza ebbero tre figli:
María (Lisbona, 8 novembre 1538 - Parma, 8 luglio 1577), sposò nel 1565 con Alessandro Farnese, duca di Parma e Piacenza;
Caterina (Lisbona, 18 gennaio 1540 - Vila Viçosa, 15 novembre 1614), sposò il cugino Giovanni I di Braganza;
Edoardo (1541-1576), V duca di Guimarães.

Albero genealogico

Bibliografia 
Edgar Prestage, Il Portogallo nel medioevo, in Cambridge University Press - Storia del mondo medievale, vol. VII, Garzanti, 1999

Voci correlate 
Regno del Portogallo
Portogallo

Altri progetti 

Edoardo